Ecce homo (, букв. «вот человек», «это человек») — cлова Понтия Пилата об Иисусе Христе. Многократно встречающийся сюжет в культуре:

Картины

Литература 
 «Ecce Homo. Как становятся сами собою» — записки Фридриха Ницше.
 Ecce Homo — книга .

Другое 
  — выставка фотографий скандального характера.
 Базилика Ecce Homo — церковь в Иерусалиме.